Siemens MC60 — мобільний телефон фірми Siemens. Його позиціюють як недорогий молодіжний телефон. Серед його переваг особливе місце посідає вбудована фотокамера. Телефон має сучасний дизайн і настільки ж актуальним набір функцій.
Додаткові функції є типовими для молодіжних телефонів: калькулятор, конвертер валют, будильник, секундомір. Є запис мелодії дзвінка через мікрофон.
Телефон обладнаний змінним корпусом, що складається з двох половинок, що разом становлять практично всю зовнішню поверхню пристрою, тільки нижній задній фрагмент є частиною базового блоку. Спосіб кріплення обох панелей точно такий же, як в інших телефонах Siemens.

MC60 має вбудовану телефонну книгу на 100 записів, в кожен з яких уміщається тільки один номер. Всі записи показано в єдиному списку, за бажання можна виводити лістинг пам'яті телефону і карти окремо. Передбачено 20 осередків голосового набору. Записи можна згрупувати; передбачено 8 невилучуваних груп, які можна перейменовувати на власний розсуд.

Схожі моделі 
 Siemens A60
 Siemens C60
 Panasonic G50
 Siemens C62
 Nokia 3100
 Motorola C155

Посилання 
 Огляд телефонів Mobile-review 
 
 Compare phones : Siemens A60 / Siemens C60 / Siemens MC60  gsmchoice.com
 Compare phones : Siemens M55 / Siemens MC60 / Siemens M65  gsmchoice.com
 Siemens MC60 vs Siemens C60  phonearena.com

Стільникові телефони Siemens
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих
Мобільні телефони, представлені в 2003 році